Goodland kan syfta på:

 Goodland, Florida
 Goodland, Indiana
 Goodland, Kansas